Regione italiana – È una regione geografica dell'Europa Meridionale che si affaccia sul Mar Mediterraneo tra la Penisola Iberica e i Balcani.
Regione italiana – Assieme ai comuni, alle province, alle città metropolitane e allo stato centrale, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana.